Іоанн Валерійович Сухарєв(нар. 28 грудня 1987 року Харків)— український професійний гравець у Counter-Strike: Global Offensive та колишній гравець Counter-Strike. Більш відомий за ніком Edward.